Преллвитц - фамилия:

 Преллвитц, Генри (1865—1940) — американский художник.
 Преллвитц, Гертруда (1869—1942) — немецкая писательница.
 Преллвитц, Эдит (1865—1944) — американская художница, жена Генри Преллвитца.